

Déterminant numéral cardinal 
 Mille, déterminant numéral cardinal invariable au pluriel, et nombre entier naturel s'écrivant «  » en base décimale

Unité de longueur 
 mille, une unité de mesure de longueur très ancienne, de valeur variable 
Mille marin (ou nautique), une unité utilisée internationalement dans les airs ou sur mers, valant 
Mille terrestre international (ou mile), une unité de longueur terrestre anglo-saxonne valant environ

Patronymie 
Le patronyme Mille est un hypocoristique du latin Aemilius () ou germanique Ameile.

 Adolphe Auguste Mille (1812-1894), ingénieur français ;
 Florine Pary-Mille (née en 1951), femme politique belge de langue française ;
 Georges Millé (1905-1943), officier de marine français ;
 Jean Mille (), acteur français ;
 Mathieu Mille (né en 1981), joueur de hockey sur glace français ;
 Patrick Mille (né en 1970), acteur et humoriste français ;
 Pierre Mille (1864-1941), écrivain et journaliste français ;
 Raoul Mille (1941-2012), journaliste et écrivain français.

Toponymie et hydronymie

Mille, village, ancienne section de Hamme-Mille

et  
 Archipel des Mille-Îles, ensemble d'îles situées dans le fleuve Saint-Laurent (elles matérialisent la frontière entre le Canada et les États-Unis ; les îles canadiennes font partie de la province d'Ontario, et les îles américaines de l'État de New York)

Mille maquis, quartier situé à Marcory (Abidjan sud)

Woreda de Mille.
 Mille, rivière qui a donné son nom à la wereda de Mille

Région des Mille étangs, aussi appelée Plateau des Mille Étangs, zone géographique située dans le département de la Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté
 Plateau de Millevaches
 Ferme des mille vaches, une usine laitière dans la Somme

Culture 
 Mille femmes blanches, premier roman de l'écrivain américain Jim Fergus publié en 1998
 Mille, single de musique techno écrit par Moby en 1993
 Mille bornes (film), film français réalisé par Alain Beigel, sorti le en 1999
 Mille fois bravo, chanson de la chanteuse française Mireille Mathieu sorti en 1971
 Mille lires par mois, film italien réalisé par Max Neufeld, sorti en 1939
 Mille milliards de dollars, film français d'Henri Verneuil sorti en 1982
 Mille millièmes, film français réalisé par Rémi Waterhouse, sorti en 2002
 Mille mots, film américain réalisé par Brian Robbins, sorti en 2012
 Mille-Feuilles, émission de télévision littéraire belge
 Mille-fleurs, style artistique caractérisé par un fond fait d'une multitude de petites plantes et fleurs

Divers 
 Mille-feuille, pièce de pâtisserie faite de trois couches de pâte feuilletée et deux couches de crème pâtissière
 Achillée millefeuille, plante herbacée vivace  de la famille des Astéracées
 Projet MILLE, projet québécois de promotion des logiciels sous licence libre au sein des établissements scolaires
 Richard Mille, marque de montres suisses
 Mille, également appelés Chemises rouges, volontaires qui ont suivi Giuseppe Garibaldi lors de son expédition de conquête du sud de l’Italie
 Expédition des Mille (), épisode du Risorgimento italien intervenu en 1860, lorsqu'un corps de volontaires, dirigé par Garibaldi, débarqua dans le sud de l'Italie afin de conquérir le Royaume des Deux-Siciles, gouverné par les Bourbons
 Fiat Mille, automobile produite par Fiat, vendue en Amérique du Sud
 Mille Miglia, course automobile disputée en Italie

Voir aussi 
 , 1000 (an mille), années du calendrier julien